Příjmení Kott nosí více různých osobností:

 Alois Kott (* 1950) – německý hudebník
 František Bedřich Kott (1808–1884) – český hudební skladatel, varhaník a zpěvák
 František Štěpán Kott (1825–1915) – český pedagog, lexikograf a překladatel
 Hynek Kott (1878–1926) – český malíř 
 Jan Kott (1914–2001) – polský kritik a divadelní teoretik
 Josef Kott (* 1957) – český sériový vrah
 Josef Kott (politik) (* 1970) – český politik
 Marta Kottová (1929–2017) – česká žena, která přežila holocaust
 Micheal Andrew Kott (* 1961) – americký herec
 Petr Kott (* 1962) – český politik

Česká příjmení
Polská příjmení
Německá příjmení